Duś (lit. Dusia) – jezioro na Litwie
 Dusia – zdrobnienie od imienia Daria

Przypisy